Haid ist der Familienname folgender Personen:

 August Haid (1886–1963), deutscher Chemiker
 Bertram Haid (* 1964), österreichischer Cartoonist
 Bruno Haid (1912–1993), deutscher Politiker (KPD, SED), stellvertretender Minister für Kultur der DDR
 Charles Haid (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Franz Haid (1854–1906), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Fritz Haid (1906–1985), deutscher Maler und Zeichner
 Gerlinde Haid (1943–2012), österreichische Volksmusikforscherin

 Hannes Haid (* 1963), österreichischer Basketballspieler
 Hans Haid (1938–2019), österreichischer Mundartdichter
 Helmut Haid (1938–2019), österreichischer Hürdenläufer und Sprinter
 Herenäus Haid (1784–1873), deutscher Theologe, Autor und Übersetzer

 Joseph Haid (1801–1858), österreichischer Bildhauer des Klassizismus
 Kassian Haid (1879–1949), österreichischer Zisterzienserabt
 Leo Haid (1849–1924), US-amerikanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von North Carolina
 Liane Haid (1895–2000), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Markus Haid (* 1973), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Matthäus Haid (1853–1919), deutscher Geodät und Geophysiker
 Rita Haller-Haid (* 1950), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Wendelin Haid (1803–1876), deutscher Theologe und Bibliothekar
 Wilhelm Haid (1850–1902), deutscher Bildhauer